Karasik je priimek več oseb:
 Haim Rubinovič Karasik, sovjetski general
 Paul Karasik, ameriški umetnik in učitelj

Ruski priimki